Grkinja je lahko:
 prebivalka Grčije
 Grkinja, Gadžin Han (Srbija)